Onomàstica: Francesca da Rimini, figura històrica que ha donat nom a diverses obres.
 Música:
Francesca da Rimini (Staffa), una òpera composta per Giuseppe Staffa el 1831.
Francesca da Rimini (Txaikovski), un poema simfònic composta per Txaikovski el 1876.
Francesca da Rimini (Rakhmàninov), una òpera composta per Serguei Rakhmàninov el 1904.
Francesca da Rimini (Zandonai), una òpera composta per Riccardo Zandonai el 1914.
Francesca da Rimini, una òpera composta per Vincenzo Moscuzza el 1877.
Francesca da Rimini, una òpera composta per Hermann Goetz el 1877, i acabada per Eduard Franck